L'édition masculine 2019 du tournoi de tennis de Stuttgart se déroule du 10 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Matteo Berrettini remporte l'épreuve en simple, John Peers et Bruno Soares celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Suisse Stanislas Wawrinka, de l'Espagnol Pablo Carreño Busta, du Serbe Laslo Djere et de l'Italien Lorenzo Sonego. Les trois premiers sont remplacés respectivement par le Serbe Miomir Kecmanović, l'Américain Steve Johnson et l'Allemand Peter Gojowczyk.

Lauréats 
Matteo Berrettini remporte le tournoi en simple en battant en finale Félix Auger-Aliassime. Il s'agit de son  titre ATP en simple.

En double, John Peers et Bruno Soares s'imposent en finale face à Rohan Bopanna et Denis Shapovalov. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (WTA 2019)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2019 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Stuttgart
ATP 2019
Tennis en Allemagne en 2019
Tennis en juin 2019